Gáspár József (1854–1927 v. 1928) mezőgazdasági szakíró
 Gáspár József (1955) válogatott labdarúgó, kapus
 Gáspár József (1977) labdarúgó (Vasas, DVTK), hátvéd

Jegyzetek